Učená společnost může označovat:

 Královská společnost (Royal Society v Londýně)
 Společnost učená Království českého (pozdější Královská česká společnost nauk)
 Učená společnost České republiky

Externí odkazy